Woensdrecht (gemeente), een gemeente in het zuidwesten van Noord-Brabant
Woensdrecht (plaats), een dorp in de gemeente Woensdrecht
Vliegbasis Woensdrecht, een vliegbasis in de gemeente Woensdrecht